L'appellation république de Donetsk peut faire référence à : 

 la république soviétique de Donetsk-Krivoï Rog est une éphémère république socialiste soviétique, créée en Ukraine orientale par les bolcheviks, au début de la guerre civile russe ;
 la république populaire de Donetsk est un État sécessionniste de l'Ukraine autoproclamé dans l'oblast de Donetsk le 7 avril 2014 et contrôlant une partie de celui-ci ;
 la république de Donetsk, un parti politique séparatiste pro-russe opérant dans la région de Donetsk en Ukraine.